La Coupe du monde de rugby à sept 2009, cinquième édition de la Coupe du monde de rugby à sept, se déroule à Dubaï aux Émirats arabes unis du 5 au . L'évènement, organisé par l'IRB, est déterminant pour l'avenir du rugby aux Jeux olympiques puisque ce tournoi sert de test pour une possible future entrée de ce sport au programme olympique.

Deux compétitions ont lieu, une concernant les hommes et l'autre concernant les femmes. Près de trente-et-une nations y participent. Chez les hommes vingt-quatre nations s'affrontent et chez les femmes seize nations concourent.

Sélections participantes

Hommes

Femmes

Résultats

Hommes



Tableau final : the Cup (Melrose Cup) 
Ce tableau final réunit les six premiers de chaque groupe plus les deux meilleurs seconds (donc les huit meilleures équipes du premier tour).

Tableau final : The Plate 
Ce tableau final réunit les quatre plus mauvais deuxièmes de chaque poule du premier tour ainsi que les quatre meilleures troisièmes.

Tableau final : Bowl 
Ce tableau final réunit les deux plus mauvais troisièmes de chaque poule du premier tour ainsi que tous les quatrièmes de poule.

Femmes



Tableau final (Cup and Plate competition) 
Ce tableau réunit toutes les équipes ayant terminé à la  et  du premier tour. Le vainqueur du quart de finale accède aux demi-finales de la "Cup", tandis que les vaincus des quarts de finale disputent un second tableau appelé Plate competition.

The Cup

Plate Competition

Tableau final (Bowl compétition) 
Ce tableau réunit toutes les équipes terminant  et  de chaque groupe.

Lien externe 
  Lien externe

2009
Rugby a sept
2009 à Dubaï
Rugby à sept en 2009
Sport aux Émirats arabes unis en 2009
Rugby à sept à Dubaï
Sport en mars 2009